Гран-при России 2020 года (официально ) — этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1», который прошёл с 25 по 27 сентября 2020 года на трассе «Сочи Автодром». Стал 10-м этапом сезона 2020 года и седьмым Гран-при России в рамках чемпионатов «Формулы-1».

Поул с временем 1:31,304 выиграл Льюис Хэмилтон на Mercedes.

Победу одержал Валттери Боттас на Mercedes, он же установил лучший круг гонки. Вторым стал Макс Ферстаппен на Red Bull. Третьим финишировал Льюис Хэмилтон на Mercedes. Пилоты Mercedes победили на Гран-при России седьмой раз подряд, для Боттаса победа стала второй после 2017 года.

Шины 
Pirelli привезли следующие составы шин: С3, С4 и С5, которые использовались в роли Hard, Medium и Soft соответственно.

Все гонщики получили заранее установленный одинаковый набор: 2 комплекта Hard, 3 комплекта Medium и 8 комплектов Soft.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +26…25 °C, трасса +34…32 °C

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:39,141
|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Позиции после квалификации

Стартовое поле

Комментарии

Гонка
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +29…28 °C, трасса +40…38 °C

|-
!colspan="13"|Быстрейший круг:  Валттери Боттас ( Mercedes) — 1:37,030, поставлен на 51 круге
|-
!colspan="13"|Источник:
|}

Позиции по итогу гонки

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

См. также

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира
 Официальный сайт автодрома Сочи

Гран-при России
Спорт в России в 2020 году
Формула-1 в сезоне 2020
Сентябрь 2020 года
2020 год в России